Příjmení Fuchs/Fuchsová nese více osobností:

 Alfred Fuchs (1892–1941) – český spisovatel a novinář
 Anton Fuchs (?–1703) – slezský (německý) františkán a kazatel
 Arved Fuchs (* 1953) – německý průzkumník
 Benvenut Fuchs (?–1799) – český františkán a kněz
 Bohuslav Fuchs (1895–1972) – český architekt a vysokoškolský pedagog, otec Kamila
 Fuchsova spořitelna v Třebíči
 Božena Fuchsová (* 1944) – česká politička ČSS z Karlovarska, poslankyně FS za normalizace
 Diego Fuchs (1876–1941) – československý podnikatel židovského původu
 Dita Fuchsová – česká novinářka
 Egon Fuchs (1886–1958) – český operní pěvec, pedagog a publicista
 Eliška Kaplický Fuchsová (* 1978) – česká filmová producentka
 Ernst Fuchs (1930–2015) – rakouský malíř, sochař a designér
 František Xaver Fuchs (1787–1804) – katolický kněz, biskup v Nitře
 Franz Fuchs (poslanec Říšské rady) (1876–1914) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Fridrich David Fuchs (1799–1874) – geodet, propagátor Vysokých Tater, podnikatel a spisovatel
 Gottfried Fuchs (1889–1972) — německý fotbalista
 Helena Fuchsová (1965–2021) – česká sportovkyně, atletka-běžkyně
 Horst Fuchs (* 1946) – německý teleshoppingový prodavač
 Hugo Fuchs (1844–1907) – moravský právník a politik
 Irena Fuchsová (* 1950) – česká spisovatelka
 Christian Fuchs (* 1986) – rakouský fotbalista
 Jan Fuchs (1930–2007) – český herec, rozhlasový moderátor a režisér
 Jerry Fuchs (Gerhardt Thomas Fuchs; 1974–2009) – americký bubeník
 Jiřina Fuchsová (* 1943) – česká spisovatelka a novinářka
 Jiří Fuchs (* 1947) – český filosof
 Johann Fuchs (slezský politik) (1837–1916) – rakouský lékař a politik ze Slezska
 Josef Fuchs (1894–1979) – český architekt
 Kamil Fuchs (1930–1995) – český architekt, syn Bohuslava
 Karol Henrich Fuchs (1851–1916) – slovenský matematik, fyzik a geodet
 Klaus Fuchs (1911–1988) – německý teoretický fyzik
 Milan Fuchs (* 1948) - slovenský fotbalista
 Raimund Fuchs (1846–1926) – katolický kněz, kanovník v Litoměřicích
 Rudolf Fuchs (1890–1942) – pražský německý básník, redaktor a překladatel
 Rupert Fuchs (1892–1962) – fotograf – krajinář
 Ruth Fuchsová, roz. Gammová (* 1946) – východoněmecká atletka
 Václav Fuchs (1857–1911) – český chovatel, kynolog a vydavatel časopisu Svět zvířat
 Viktor Fuchs (1840–1921) – rakouský právník a politik
 Vladimír Fuchs (* 1975) – český florbalista a reprezentant
 Werner Fuchs (1891–1976) – německý námořní velitel a admirál
 Žaneta Fuchsová (* 1972) – česká dětská herečka, asistentka režie

jiný význam
 Fuchs Oil Rally Agropa 2012

Podobné příjmení 
 Fux

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení